Górale peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Górale, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Górale, un village dans la voïvodie de Łódź